Nārāyangarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Narāyangarh, ort, Haryana, Ambāla, 
 Nārāyangarh (ort i Indien), Madhya Pradesh, Mandsaur, 

Robotskapade Indienförgreningar